Die Abkürzung SP steht für:
 Piaristen, ein katholischer Männerorden
 São Paulo (Bundesstaat), ein brasilianischer Bundesstaat
 Saure Phosphatase
 Schützenpanzer
 Shore patrol, für den Ordnungsdienst an Land abgestellte Angehörige der United States Navy, United States Coast Guard, des United States Marine Corps und der British Royal Navy
 Siedepunkt
 Skalarprodukt, eine mathematische Verknüpfung
 Soziale Phobie
 Sozialpädagoge, siehe Diplom-Sozialpädagoge
 STEEM Power, eine an einen Account gebundene Kryptowährung
 Strada provinciale
 Studierendenparlament
 Substanz P, ein vasodilatierendes Neuropeptid
 Südpolarroute, Luftverkehrslinie (Richtungscode) nach dem Code der IATA
 Summorum Pontificum, das Motu proprio von Papst Benedikt XVI.
 die postcode area Salisbury (als Anfangsbuchstaben einer Postleitzahl aus dem Vereinigten Königreich)
 Sungai Petani, Stadt in Malaysia

SP als Abkürzung für Politische Parteien:
 Belgien: Sozialistische Partei in Ostbelgien
 Dänemark: Schleswigsche Partei, die Partei der deutschen Volksgruppe in Nordschleswig
 Deutschland: Soziale Politik Sachsen
 Niederlande: Socialistische Partij
 Norwegen: Senterpartiet
 Österreich: Sozialdemokratische Partei Österreichs
 Schweiz: Sozialdemokratische Partei der Schweiz
 Türkei: Saadet Partisi, eine islamistische Partei

SP als Unterscheidungskennzeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: kreisfreie Stadt Speyer
 Estland: Fahrzeuge, die an Sportveranstaltungen teilnehmen
 Großbritannien: Dundee
 Italien: Provinz La Spezia
 Kasachstan: Salyk Policijasy (Finanzpolizei)
 Kroatien: Slavonska Požega (auslaufend)
 Moldau: nur mit Ziffern: Staatssicherheitsdienst (Serviciul Paza si Protectie de Stat)
 Norwegen: Bergen in der Provinz Hordaland
 Österreich: Bezirk Spittal an der Drau
 Serbien: Smederevska Palanka
 Slowakei: Okres Stropkov
 Ungarn: Fahrzeuge, die an Sportveranstaltungen teilnehmen

SP als Abkürzung im Verkehr:
 Peru nach dem ICAO-Code
 Staatszugehörigkeitszeichen für Luftfahrzeuge aus Polen
 See Personenwagen der Straßenbahn Unterach–See
 Sicherheitsprüfung (Kfz)
 Southern Pacific Railroad, eine ehemalige US-amerikanische Bahngesellschaft, siehe Southern Pacific Transportation
 SP (Automarke), eine britische Automobilmarke ab 1972
 Strada provinciale in Italien (z. B. SP 26 bei Turin)
 SATA Air Açores (IATA-Code), portugiesische Fluggesellschaft
 Jensen SP, ein Pkw-Modell

SP als Abkürzung in EDV und Elektronik:
 IBM Scalable POWERparallel, eine Supercomputer-Plattform von IBM
 Service Pack, ein Wartungs-Paket für Software
 Short-Play, siehe Single (Musik)
 Singleplayer-Modus bei Computerspielen, siehe Einzelspieler
 Speaker (Lautsprecher) als Bezeichnung für das Schaltzeichen in elektronischen Schaltplänen
 Stackpointer, siehe Stapelspeicher
 Standard Play bei Magnettonbändern
 Stored Procedure, eine gespeicherte Prozedur in einer Datenbank
 Streamprozessor, eine spezielle Art des Koprozessors
 Survey Propagation, eine maschinelle Lernmethode

Die Abkürzung Sp. steht für:
 Spalte(n) bei Bibliografie und Literaturdokumentation in Bezug auf den Spaltensatz

Sp() als Operation in der Mathematik steht für:
 Spur (Mathematik)

Sp steht für:
 Senterpartiet, eine Partei in Norwegen 

Die Abkürzung sp. steht für:
 eine nicht näher bezeichnete Spezies in der biologischen Systematik als Zusatz hinter dem wissenschaftlichen Namen der angegebenen Gattung, siehe spec.

Siehe auch:
 ESP
 Espe (Begriffsklärung)
 ESPI

Abkürzung